Andra gruppspelsomgången vid världsmästerskapet i fotboll 1950 pågick 9, 13 och 16 juli 1950, och var en finalomgång mellan de fyra gruppvinnarna från det inledande gruppspelet. Värdarna och guldfavoriterna Brasilien vann både sin första match mot Sverige och andra match mot Spanien relativt stort, och kunde därmed vinna antingen genom oavgjort resultat eller vinst i den avslutande matchen mot sina sydamerikanska rivaler Uruguay, som enbart vann sin match mot Sverige och fick oavgjort resultat mot Spanien, och därigenom var pressade att vinna mot Brasilien för att nå förstaplatsen. Matchen, känd som Maracanazo och spelad på Maracanã med den största publiken någonsin vid en arenasport, omkring tvåhundratusen åskådare, slutade dock med förlust för värdarna Brasilien, som höll landssorg efter förlusten i guldmatchen, efter två senare mål av Juan Schiaffino följt av Alcides Ghiggia vilka lyckades vända en brasiliansk ledning av Friaça i början av andra halvlek till avgörande uruguayansk ledning med 2–1, som därmed gav Uruguay VM-guld.

Sverige var i sin tur pressade, efter två förluster, att vinna sin avslutningsmatch mot Spanien för att vinna brons (och sin första VM-medalj), medan Spanien kunde nå en bronsplats genom antingen oavgjort resultat eller vinst mot Sverige, som emellertid vann genom utökning av en ledning med 2–0 efter första halvlek till 3–0 sent i andra halvlek, före en snabb spansk reducering till 3–1.

Tabell

Matcher

Uruguay mot Spanien

Brasilien mot Sverige

Brasilien mot Spanien

Uruguay mot Sverige

Sverige mot Spanien

Uruguay mot Brasilien

Referenser

Noter 

Noteringar

Webbkällor 
 

Världsmästerskapet i fotboll 1950